Olena Eduardivna Hrushyna, en ukrainien Олена Едуардівна Грушина, en russe Elena Grushina, née le  à Odessa, est une patineuse ukrainienne. Son partenaire en danse sur glace est son mari Ruslan Honcharov.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique ukrainienne
Naissance en janvier 1975
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Médaillée de bronze olympique ukrainienne
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2006